Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1990/91 war die 45. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war die SG Union Solingen nach 15 Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Da der Verein Insolvenz anmelden musste, trat stattdessen sein Nachfolger 1. FC Union Solingen an. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger 1. FC Wülfrath (Wiederaufstieg nach acht Jahren), VfR Neuss (Wiederaufstieg nach sieben Jahren) und SuS 09 Dinslaken (Rückkehr nach 35 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals Preussen Krefeld, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg und sich so nach 39 Jahren wieder für den überregionalen Spielbetrieb qualifizierte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der VfL Rhede verließ die Verbandsliga 13 Jahre nach seinem Aufstieg wieder, TuRU Düsseldorf nach drei Spielzeiten, der SC Schiefbahn nach vier Spielzeiten und Olympia Bocholt insgesamt 18 Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1990
Fußballsaison 1990/91